

Biologia
 TLR è la sigla di Toll-like receptor, una famiglia di recettori di membrana

Ottica 
 Twin-Lens Reflex  – fotocamera dotata di due obiettivi, uno per la ripresa ed uno per il mirino in contrapposizione alle Single Lens Reflex

Codici 
 tlr – codice ISO 639-3 della lingua talise